Китайська Суперліга 2015 — 56-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вп'яте поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2015
Китай
2015 у китайському спорті